Ein Wirtschaftspreis ist eine Auszeichnung für Unternehmer, Einzelpersonen sowie Initiativen und prämiert Leistungen aus den Bereichen Gründung (Businessplan), Personaler, Qualität, Innovation, IT/Internet, Marketing, Engagement, Umwelt sowie Nachwuchs. Deutschlandweit gibt es mehrere hundert Awards.

Bedeutung 
Die Bedeutung von Business-Awards ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Vor allem kleine, mittelständische Unternehmen und Neugründungen profitieren von den Möglichkeiten der Preise: Die Zahl der Gründer- und Businessplanwettbewerbe in Deutschland ist in den letzten Jahren um mehr als 50 Prozent gestiegen (2002: 44 Wettbewerbe, 2006: 67 Wettbewerbe; Quelle: VDI/VDE-IT, Oktober 2006) – Tendenz: weiter steigend.

Die steigende Zahl an Wettbewerben resultiert aus:
 neuen und erweiterten Fördermöglichkeiten für Gründer und KMU durch Business Angels oder dem BMWi
 verstärkten Interessen von Investoren wie zum Beispiel Venture Capital Gebern an deutschen Unternehmen
 den neuen Möglichkeiten des Internets, die neue Geschäftsideen generieren und zu einer Fülle neuer IT- und Internetpreise geführt haben

Funktionen/Nutzen 
Entgegen Kreativ-Wettbewerben orientieren sich Business-Wettbewerbe an wirtschaftlichen Leistungen wie Produktivität, Arbeitsbedingungen, erfolgreiche Gründung, Umweltrelevanz oder Initiativen für die berufliche Aus- und Weiterbildung. Dabei können Businesswettbewerbe Bestandteil des Marketings (Award-Marketing) sein. Große Unternehmen nutzen Business-Wettbewerbe zum Beispiel als Mittel der Qualitätssicherung, zum Testen neuer Innovationen oder zur Kontaktpflege.

Grundsätzlich lassen sich drei entscheidende Vorteile einer Teilnahme feststellen:
 Steigerung der Qualität: Coaching/Beratung bei der Bearbeitung des Geschäftsplans oder der Besuch eines Gutachters
 PR: Preisträger bekommen ein Gütesiegel, das sie aus der Masse der Konkurrenz heraushebt und steigern damit ihre Außenwirkung
 Kontakte: Teilnehmer lernen auf den Veranstaltungen andere Unternehmer und potenzielle Investoren kennen.

Finanzielle Förderungen (wie das Preisgeld) sind bei den meisten Wettbewerben zu vernachlässigen.

Award-Marketing 
Award-Marketing bezeichnet das Nutzen eines Business-Wettbewerbs zu einem bestimmten Zweck, zum Beispiel zum Verbessern des eigenen Geschäftsplanes. Um einen guten Preis zu finden und zu gewinnen, kommt es auf das Abwägen zwischen Kosten und Nutzen einer Teilnahme ab: Passt der Business-Wettbewerb zur eigenen Zielgruppe? Lohnt sich der Aufwand? usw.

Bereiche 
Business-Wettbewerbe lassen sich grob in zehn Bereiche unterteilen:

Gründung: Hauptsächlich Businessplan-Wettbewerbe, die sich mit der Unternehmensgründung beschäftigen und diese fördern wollen.
Personaler: Wettbewerbe für die Bereiche Personalmanagement und Personalentwicklung.
Qualität: Hier finden sich Wettbewerbe zum Qualitätsmanagement und besonderer Exzellenz eines bestimmten Unternehmensbereiches oder Produktes.
Innovation: Innovationen, neue Entwicklungen und angewandte Forschung stehen hier im Fokus.
IT/Internet: Richtet sich an erfolgreiche IT-Anwendungen in Unternehmen.
Marketing: Überwiegend für die Bereiche Marketing, Werbung und Public Relations gedacht.
Engagement: Beinhalten Wettbewerbe für soziales Engagement und Corporate Citizenship.
Umwelt: Zielt auf die Würdigung von bestimmten Umweltmaßnahmen und Energieeinsparungen
Nachwuchs: Wettbewerbe, bei denen sich Schüler und Studenten als Unternehmer beweisen.
Unternehmen: für Unternehmensführung, Management und Entrepreneurship.

Weblinks 
 , Pressemitteilung, 27. November 2006